Sinistra Unita – partito politico sammarinese
 Sinistra Unita – lista elettorale slovena
 Sinistra Unita (Izquierda Unida) – partito politico spagnolo
 Sinistra Unita (Vereinigte Linke) – alleanza di vari gruppi politici della Repubblica Democratica Tedesca